Секта:

 Секта — понятие (термин), используемое для обозначения религиозной группы, отделившейся от основного религиозного направления.
 Секта — фильм ужасов режиссёра Микеле Соави, снятый в 1991 году.
 Секта — российский телесериал 2011 года режиссёра Валерия Девятилова.
 Секта — российский телесериал 2019 года режиссёра Гелы Баблуани.
 Секта — до 1933 г. название деревни Кирово в Ширинском районе Хакасии.